Milan Mitrović (Servisch: Милан Митровић; Prokuplje, 2 juli 1988) is een Servisch voetballer die doorgaans speelt als centrale verdediger. In januari 2023 verliet hij Levadia Tallinn.

Clubcarrière 
Mitrović speelde in de jeugdopleiding van Zemun en hij debuteerde in 2006 in het eerste elftal van deze club. Gedurende vier seizoenen kwam de verdediger uit voor Zemun. Hierna maakte hij de overstap naar Rad, waarvoor hij tweeënhalf jaar zou spelen. In de winterstop van het seizoen 2012/13 nam Mersin İdman Yurdu hem over. Met de Turkse club schommelde Mitrović tussen de Süper Lig en de 1. Lig. Nadat Mersin in de zomer van 2017 uit die laatste competitie degradeerde naar het derde Turkse voetbalniveau, verliet de Serviër de club weer. Hierop verkaste hij naar Partizan, waar hij zijn handtekening zette onder een verbintenis voor de duur van drie seizoenen. Na één jaar keerde Mitrović terug naar Turkije, waar hij voor Adana Demirspor ging spelen. De verdediger speelde twee seizoenen voor Adana Demirspor, voor zijn contract afliep. Hierop zat hij het seizoen 2020/21 zonder club. Pas in de zomer van 2021 vond Mitrović in Levadia Tallinn weer een nieuwe club.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 3 januari 2023.

Referenties 

Servisch voetballer